Francesca Fialdini – conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana
 Jimmy Fialdini – ex calciatore italiano